Марбл има више значења:
 Марбл (Северна Каролина)
 Марбл (Колорадо)
 Марбл (Минесота)